Kari Lehtola (1938-2019) – avvocato finlandese 
 Minna Lehtola (1967) – ex schermitrice finlandese
 Tiina Lehtola (1962) – ex saltatrice con gli sci e calciatrice finlandese